Mondscheinkinder ist die Bezeichnung für
 Kinder, die an Xeroderma pigmentosum, umgangssprachlich „Mondscheinkrankheit“, erkrankt sind
 einen Kinder- und Jugendfilm, siehe Mondscheinkinder (Film)